Desolation Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Desolación, ö,

Franska sydterritorierna 

 Kerguelen, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar